Die SuperLiga 2007/08 (durch Sponsoring auch: Meridian SuperLiga) war die zweite Saison der höchsten serbischen Fußballliga der Männer. Partizan Belgrad gelang das Double aus Meisterschaft und Pokal. Titelverteidiger Roter Stern Belgrad wurde mit fünf Punkten Rückstand Vizemeister.

Das Format wurde gegenüber dem Vorjahr geändert. Zwölf Mannschaften traten an 33 Spieltagen jeweils dreimal gegeneinander an. Gespielt wurde vom 11. August 2007 bis 25. Mai 2008.

FK Mladost Apatin zog sich vor der Saison aus finanziellen Gründen zurück. Napredak Kruševac, in der letzten Saison Verlierer der Relegationsspiele, übernahm den Ligaplatz.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der 10. der SuperLiga bestritt im Anschluss an die Saison zwei Relegationsspiele gegen den Drittplatzierte der Prva Liga.

|}

Weblinks 
 Homepage der Super Liga

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08